Липи́га — деревня в Торжокском районе Тверской области. Относится к Тредубскому сельскому поселению.

Расположена в 36 км по прямой к юго-востоку от города Торжка, рейсовый автобус Торжок—Липига проходит 55 км. Находится на ручье Дунай, близ реки Шостки.

Население по переписи 2002 года — 52 человека, 23 мужчины, 29 женщин.

История 
В 1859 году в казённой деревне Липига Старицкого уезда 49 дворов, 348 жителей. В 1886 году в деревне Липиги Старицкого уезда, Тредубской волости, Анненского прихода — 71 двор, 490 жителей. В начале XX века в Липиге — волостное правление, земское училище, почтовая станция.

По переписи 1920 года в деревне 530 жителей, в 1921 году Липига — центр одноимённого сельсовета Старицкого уезда, в 1924—1929 годах — Тверского уезда. В 1929—1956 годах деревня центр сельсовета Емельяновского района (с 1935 года Калининской области), в 1956—1963 — Высоковского района.

Во время Великой Отечественной войны деревня была оккупирована в октябре 1941 года, освобождена в декабре того же года. На фронтах (1941—1945) погибли 35 уроженцев деревни.

В 1997 году — 37 хозяйств, 79 жителей. Отделение колхоза «Знамя».

Примечания 

Населённые пункты Торжокского района